

Plantel de pilotos

Calendario

Campeonato

Fuentes 
Archivo personal de Walter Antonio Aguilera.

Deportes de motor en 1992
Deporte en Argentina en 1992